Jan Bniński – miecznik poznański
 Jan Bniński (zm. po 1453 roku) – kasztelan międzyrzecki, starosta Wschowy
 Jan Bniński – kasztelan przemęcki